Virmasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Virmasjärvi (sjö i Finland), Södra Savolax, 
 Iso Virmasjärvi, sjö, Mellersta Finland, 
 Etelä Virmasjärvi, sjö, Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar